Баї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Баї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін